Cumayeri (district), een Turks district in de provincie Düzce
 Cumayeri (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Cumayeri